El municipio de Clear Lake (en inglés: Clear Lake Township) es un municipio ubicado en el condado de Sherburne en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 1539 habitantes y una densidad poblacional de 16,14 personas por km².

Geografía 
El municipio de Clear Lake se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 95.38 km², de la cual 86,23 km² corresponden a tierra firme y (9,59 %) 9,15 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1539 personas residiendo en el municipio de Clear Lake. La densidad de población era de 16,14 hab./km². De los 1539 habitantes, el municipio de Clear Lake estaba compuesto por el 98,7 % blancos, el 0,13 % eran afroamericanos, el 0,13 % eran amerindios, el 0,52 % eran asiáticos, el 0,06 % eran de otras razas y el 0,45 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,97 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Sherburne